Venusticrus är ett släkte av kräftdjur. Venusticrus ingår i familjen Neotanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Venusticrus